Jönsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Jönsson 32 158
 Jönson 82
 Jönzon 9
 Jöhnsson 2
Tillsammans med 2 personer som skriver namnet på annat sätt blir detta 32 249 personer, vilket ger namnet plats nummer 16 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Jöns son.

Personer med efternamnet Jönsson eller varianter av detta namn

A
 Amalia Jönsson (1857–1942), företagsledare
 Anders Jönsson flera personer
 Anders Jönsson (industriman) (1874–1935)
 Anders Jönsson (musiker) 
 Anders Jönsson (skulptör) (1883–1965)
 Anders Jönsson i Bredgården (1816–1890), textilförläggare, fabriksägare, politiker
 Anders Jönsson i Yngsjö (1852–1932), lantbrukare, politiker
 Anders Gustaf Jönsson (1831–1917), hemmansägare, nykterhetsman, politiker
 Anita Jönsson (född 1947), lågstadielärare och politiker
 Anki Jönsson, figur i Bert-serien
 Annica Jönsson, sångerska
 Arvid Jönsson (1823–1892), hemmansägare och politiker
 Axel Jönsson Kurck (1555–1630), militär

B
 Barbro Jönsson, flera personer 
 Barbro Jönsson (jurist), chefsjurist
 Barbro Jönsson (konstnär), (född 1935)
 Bengt Jönsson (Oxenstierna), 1390-talet
 Bengt Jönsson (1849–1911), botanist, professor
 Bengt Jönsson (nationalekonom) (född 1944), professor
 Bertil Jönsson (född 1939), politiker
 Birger Jönsson (1857–1937), lantbrukare och politiker
 Bodil Jönsson (född 1942), fysiker och författare
 Boris Jönsson (född 1933), friidrottare
 Brita Jönsson (1922–2011), konstnär

C
 Carl Algon Jönsson Algén (1886–1960), zoolog, läroverkslektor
 Carl Aron Jönsson (1831–1899), hemmansägare och politiker
 Caroline Jönsson (född 1977), fotbollsmålvakt
 Charles Ingvar Jönsson, roll i filmerna om Jönsson-ligan
 Christer Jönsson (född 1944), professor i statsvetenskap
 Christine Jönsson (född 1958), personaladministratör, politiker
 Claes Göran Jönsson (1939–2017), politiker

D
 Dan Jönsson (född 1963), kulturjournalist

E
 Egon Jönsson (1921–2000), fotbollsspelare och tränare
 Elias Jönsson (1922–2003), lantbrukare och politiker
 Elin Jönsson (född 1973), journalist och författare
 Emil Jönsson (född 1985), skidåkare
 Erik Jönsson (1893–1950), konstnär
 Eric Jönsson (1922–1985), ombudsman och politiker

F
 Folke Jönsson (1910–2003), målare och politiker
 Freddy Jönsson (född 1968), privatinvesterare
 Fredrik Jönsson (född 1986) frilansjournalist
 Fredy Jönsson (1933–2003) revyartist, skådespelare

G
 Gabriel Jönsson (1892–1984), författare och poet
 Gittan Jönsson (född 1948), konstnär och feminist
 Gun Jönsson (1929–2021), skådespelare och regissör
 Gunilla Jönson (född 1943), professor i förpackningslogistik, högskolerektor

H
 Hampus Jönsson (född 1991), fotbollsspelare
 Hans Jönsson, flera personer
 Hans Jönsson (politiker) (1915–2003), politiker och ombudsman
 Hans Jönsson (biskop) (född 1968), kyrkoman
 Henrik Brandão Jönsson (född 1969), journalist och författare

J
 Jan Jönsson, flera personer
 Jan Jönson (född 1947), skådespelare, regissör
 Jan Jönsson (fotbollstränare) (född 1960)
 Jan Jönsson (politiker)
 Jan Jönsson (ryttare) (född 1944)
 Jan-Ove Jönsson (född 1955), komiker
 Janne Jönsson (1861–1941), fabrikör, redaktör och fackföreningsman
 Johan Jönsson, flera personer
 Johan Jönson (född 1966), poet
 Johan Jönsson i Axtorp (1825–1898), lantbrukare och politiker
 Johan Jönsson i Kristianstad (1878–1963), grosshandlare och politiker
 Johan Jönsson i Revinge (1875–1938) lantbrukare och politiker
 Johanna Jönsson (född 1988), fotbollsspelare
 John Jönsson (1862–1934), lantbrukare och politiker
 John Jönsson (författare) (1875–1952), journalist, författare och översättare
 Jon Jönsson (född 1983), fotbollsspelare
 Josef Jönsson (1885–1942), bankman
 Jörgen Jönsson (född 1972), ishockeyspelare
 Jöns Jönsson (1867–1941), lantbrukare och politiker

K
 Karen Jønsson (1909–1942) dansk skådespelare, sångare, pianist, och kompositör
 Karl Jönsson (1895–1962), lantbrukare och politiker
 Kent Jönsson (född 1955), fotbollsspelare
 Kenny Jönsson (född 1974),  ishockeyspelare
 Kers Erik Jönsson (1812–1852), dalmålare
 Knut Jönsson Kurck (1622–1690), riksråd, friherre
 Knut Jönsson (Tre Rosor) (död efter 1438), väpnare, riksråd, lagman
 Knut Jönsson Posse (död 1500), riksråd och hövitsman

L
 Lars Jönsson (född 1961), filmproducent
 Lars Jönsson (tennisspelare) (född 1970), tennisspelare
 Lars Bertil Jönsson (1923–2006), musiker
 Lars-Magnus Jönsson (född 1969), handbollsspelare
 Lasse Jönsson (1834–1897), lantbrukare och politiker
 Leif Jönsson (född 1939), militär
 Lena Jönsson (född 1958) ämbetsman, generaldirektör
 Lennart Jönsson, flera personer
 Lennart Jönsson (konstnär) (född 1924)
 Lennart Jönsson (fiktiv statsminister), romanfigur av Tomas Linnala 2006
 Ludvig Jönsson (1923–1985), pastor primarius (domprost)

M
 Malena Jönsson (född 1963) pianist och keyboardist
 Marianne Jönsson (född 1933), politiker
 Martin Jönsson (filmare) (född 1967), journalist och regissör
 Martin Jönsson (född 1964), journalist och medieexpert
 Mats Jönsson (1953–2007), serieskapare, redaktör
 Mickel Jönsson (1600-talet), skogvaktare, hjälte
 Mikael Jönsson (född 1964) dansare, operaproducent, civilekonom
 Mona Jönsson (född 1951), politiker

N
 Niclas Jönsson (född 1967), racerförare
 Nils Jönsson, flera personer
 Nils Jönsson (politiker) (1844–1913), lantbrukare och politiker
 Nils Jönsson i Kvarnberga (1855–1935) hemmansägare och politiker
 Nils Jönsson i Rossbol (1893–1957), hemmansägare och politiker
 Nils Jönsson Oxenstierna, riksföreståndare
 Nils Jönsson Posse (död 1492/1493), väpnare och riksråd 
 Nils-Olov Jönsson (1934–2022), företagare och finansman
 Nine Christine Jönsson (1926–2011), författare

O
 Ola Jönsson (1826–1904), lantbrukare och politiker
 Olle Jönsson (född 1955), sångare
 Olof Jönsson (död 1733), avrättad, ev. för trolldom
 Orvar Jönsson (född 1950), fäktare, tränare och lärare

P
 Patrik Jönsson, flera personer
 Patrik Jönsson (fotbollsspelare) (född 1982), fotbollsspelare, rektor
 Patrik Jönsson (politiker) (född 1972), Sverigedemokrat
 Paul Jönsson (1822–1892), godsägare och politiker
 Peder Jönsson (död 1640), jägare och fiskare, avrättad
 Pehr Jönsson Bratt af Höglunda (1570–1639) godsägare
 Per Jönsson (1816–1875), spelman, känd som "Lomjansguten"
 Per Jönsson (1845–1906), hemmansägare och politiker
 Petter Jönsson (1791–1859), riksdagsman
 Pär-Gunnar Jönsson, badmintonspelare

R
 Rasmus Jönsson (född 1990), fotbollsspelare
 Reidar Jönsson (född 1944), författare, regissör, dramatiker
 Reine Jönsson (född 1960), tonsättare
 Roger Jönsson (1952–1984), revyartist
 Ronny Jönsson, skådespelarroll

S
 Salif Camara Jönsson (född 1983), fotbollsspelare
 Staffan Jönsson (född 1981), friidrottare
 Stefan Jönsson (född 1961), militär
 Sten Jönsson (född 1940), företagsekonom
 Stig Jönsson (1928–1970), friidrottare
 Swen Jönsson (1877–1956), lantbrukare och politiker
 Svenerik Jönsson (född 1960), enduroförare

T
 Therese Jönsson (född 1980), fotbollsspelare
 Tommy Jönsson (född 1976), fotbollsspelare
 Ture Jönsson (Tre Rosor) (död 1532), lagman

U
 Ulf Jönsson, f.d. fotbollsspelare

V
 Walfrid Jönsson (1902–1980), kompositör och sångtextförfattare
 Willy Jönsson (född 1938), författare

Å
 Åke Jönsson (1921–1992), skulptör och tecknare
 Åke Jönsson (tränare) (född 1936), skidtränare
 Åsa Jönsson, flera personer
 Åsa Jinder, född Jönsson (född 1963), folkmusiker
 Åsa E. Jönsson (född 1973), tv-medarbetare

Ö
 Önnert Jönsson (1755–1808), örlogsofficer

Se även
 Jönssonligan

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn